Арма́ндо Бо () — имя и фамилия двух аргентинских кинематографистов. Может означать:
  (1914—1981) — аргентинский кинорежиссёр, актёр и продюсер.
 Бо, Армандо (младший) (род. 1978) — аргентинский киносценарист и режиссёр, лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус», внук предыдущего.